Pröll oder Proell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pröll (* um 1990), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Anna Pröll (1916–2006), deutsche Widerstandskämpferin
 Annemarie Moser-Pröll (* 1953), österreichische Skirennläuferin
 Arthur Pröll (1876–1957), österreichischer Flugzeug-Ingenieur und Hochschullehrer in Hannover
 Cornelia Pröll (* 1961), österreichische Skirennläuferin
 Erich Pröll (* 1949), österreichischer Naturfilmer und Tauchpionier
 Erwin Pröll (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP), ehemaliger Landeshauptmann von Niederösterreich
 Florian Pröll (1913–1993), römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Friedrich Proell (1881–1963), deutscher Zahnarzt
 Fritz Pröll (1915–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Hans Pröll (1922–2017), deutscher Jurist und Landrat
 Josef Pröll (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP), ehemaliger Vizekanzler und Bundesminister

 Lukas Pröll (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Markus Pröll (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Martin Pröll (* 1981), österreichischer Leichtathlet
 Roland Pröll (* 1949), deutscher Pianist
 Rudolf Pröll (1859–1937), österreichischer Jurist, Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Proll (Begriffsklärung)
 Bröll (Begriffsklärung)